Toponímia:
 Pray (Loir i Cher), municipi francès.
 Pray (Piemont), municipi italià.
 Pray (Wisconsin), municipi dels Estats Units.

Biografies:
 György Pray, (1723-1801), historiador i religiós hongarès.